Messam ist der Familienname folgender Personen:

 Liam Messam (* 1984), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Wayne Messam (* 1974), US-amerikanischer Politiker